Johnny Valentine (worstelaar) (1928-2001), een Amerikaanse worstelaar, geboren als John Theodore Wisniski
 Johnny Valentine (voetballer) (1930–2019), een Schotse voetballer
 Sasha Alyson (1952), een Amerikaanse ondernemer, schrijvend onder de naam Johnny Valentine